Sintonia – operazione per selezionare il canale radio da ricevere

Altro 
Sintonia (azienda) – azienda italiana
Sintonia (serie televisiva) – serie televisiva brasiliana